WDFY2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 400 амінокислот, а молекулярна маса — 45 154.

Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки